Anton Klima ist der Name folgender Personen:

* Anton Klima (Entomologe) (1871–1941), österreichischer Entomologe und Historiker
 Anton Klima (Kameramann) (* 1956), deutscher Kameramann